Уші — село в марзі Арагацотн, на заході Вірменії
 Уші — острів в затоці Петра Великого Японського моря, в Росії